Jerzy Maciejewski ist der Name folgender Personen:

*Jerzy Maciejewski (Journalist) (1899–1973), polnischer Journalist
Jerzy Maciejewski (Pianist), polnischer Pianist und Musikpädagoge